Gerald Davis est un nom pouvant désigner:

  (1938-2005), architecte et graphiste britannique ;
  (né en 1936), homme politique américain, du Maine ;
  (1938-2005), artiste semi-abstrait irlandais ;
  (1940-1997), photojournaliste américain ;
  (né en 1961), sociologue et professeur américain ;
  (né en 1974), artiste peinte américain ;
  (né en 1985), joueur américain de football canadien.

Voir aussi 
 Gerald Davies (né en 1945), joueur de rugby gallois